CONCACAF-mästerskapet 1977 spelades i Mexico City, Mexiko under perioden 8-23 oktober 1977. Mexiko vann turneringen före Haiti och  El Salvador. Mexikos lag fick i och med segern en biljett till VM 1978 i Argentina.

Kvalificering

Spelplatser

 Estadio Azteca, Mexico City, Mexiko
 Estadio Tecnológico, Monterrey, Mexiko

Slutomgång

Mexico kvalificerade för VM 1978.

Skytteligan
6 mål
  Víctor Rangel

4 mål
  Hugo Sánchez

Källor

Externa länkar
 1978 FIFA World Cup qualification (CONCACAF) at FIFA.com

1977 i Mexiko
1977
Fotboll i Mexiko
Fotbollsåret 1977
Sport i Mexico City